Payload Launch Vehicle, coet de proves de vol suborbital usat per la defensa antimíssil dels Estats Units
 Publicitat en el lloc de venda, activitat de promoció de vendes dins de l'establiment comercial